Тарасово — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Тарасово — упразднённая деревня в Городокском районе Витебской области.
 Тарасово — деревня в Минском районе Минской области.

Молдавия 
 Тарасово — село в Резинском районе.

Россия

Архангельская область 

Тарасово — деревня в Няндомском районе.
Тарасово — деревня в Плесецком районе.
Тарасово — деревня в Холмогорском районе.

Брянская область 

Тарасово — деревня в Жирятинском районе.

Вологодская область 

Тарасово — деревня в Бабаевском районе.
Тарасово — деревня в Антушевском сельском поселении Белозерского района.
Тарасово — деревня в Визьменском сельском поселении Белозерского района.
Тарасово — деревня в Вологодском районе.
Тарасово — деревня в Грязовецком районе.
Тарасово — деревня в Кичменгско-Городецком районе.
Тарасово — деревня в Никольском районе.
Тарасово — деревня в Череповецком районе.

Ивановская область 

Тарасово — деревня в Ивановском районе.

Иркутская область 

Тарасово — село в Казачинско-Ленском районе.
Тарасово — село в Усть-Кутском районе.

Кемеровская область 

Тарасово — село в Промышленновском районе.

Курская область 

Тарасово — село в Медвенском районе.

Ленинградская область 

Тарасово — деревня в Бокситогорском районе.
Тарасово — посёлок в Выборгском районе.
Тарасо́во — деревня в Тосненском районе.

Мордовия 

Тарасово — село в Атяшевском районе.

Москва 

Тарасово — деревня в Новомосковском административном округе.

Московская область 

Тарасово — деревня в Клинском районе.
Тарасово — деревня в Павлово-Посадском районе.
Тарасово — деревня в городском округе Шаховская.

Новгородская область 

Тарасово — деревня в Демянском районе.
Тарасово — деревня в Мошенском районе.
Тарасово — деревня в Пестовском районе.

Пермский край 

Тарасово — деревня в Ильинском районе.
Тарасово — деревня в Карагайском районе.
Тарасово — деревня в Кочёвском районе.
Тарасово — деревня в Суксунском районе.

Псковская область 

Тарасово — деревня в Великолукском районе.
Тарасово — деревня в Невельском районе.
Тарасово — деревня в Новоржевском районе.
Тарасово — деревня в Опочецком районе (Болгатовская волость).
Тарасово — деревня в Опочецком районе (Звонская волость).
Тарасово — деревня в Островском районе.
Тарасово — деревня в Усвятском районе.

Рязанская область 
 Тарасово — село в Рязанском районе.
 Тарасово — деревня в Старожиловском районе.

Смоленская область 

Тарасово — в Ермолинском сельском поселении Вяземского района.
Тарасово — в Относовском сельском поселении Вяземского района.
Тарасово — деревня в Духовщинском районе.
Тарасово — деревня в Монастырщинском районе.
Тарасово — деревня в Сычёвском районе.

Татарстан 

Тарасово — поселок в Мамадышском районе.

Тверская область

Тарасово — село в Спировском районе.

Удмуртия

Тарасово — село в Сарапульском районе.
Тарасово — деревня в Ярском районе.

Ярославская область

Тарасово — деревня в Большесельском районе.
Тарасово — деревня в Борисоглебском районе.
Тарасово — деревня в Первомайском районе.
Тарасово — деревня в Ростовском районе.

Украина 
 Тарасово — село в Луцком районе Волынской области.
 Тарасово — село в Новомосковском районе Днепропетровской области.

См. также 
Тарасово-Меловское
 Тарасово-Шевченково
 Тарасов
 Тарасовское сельское поселение